Dewaldt steht für
Dewaldt (Adelsgeschlecht)
Theobald František von Dewaldt (1640–1701), böhmischer Rittmeister 

Siehe auch:
Dewald
Dewalt